Het Campeonato Paranaense Terceira Divisão is het derde niveau van het staatskampioenschap voetbal van Paraná. De competitie werd in 1991 opgericht voor één seizoen. De volgende editie vond pas in 1997 plaats Van 2004 tot 2007 werd er opnieuw niet gespeeld, sindsdien vindt de competitie jaarlijks plaats. In tegenstelling tot de twee hogere divisies wordt deze pas in de tweede helft van het jaar gespeeld, als ook de nationale reeksen bezig zijn.

Overzicht kampioenen
 1991 -  Ubiratã
 1992-1996 - Niet gespeeld
 1997 -  Prudentópolis
 1998 -  Nacional
 1999 -  Telêmaco Borba
 2000 -  Renove 
 2001 -   Águia
 2002 -  Dois Vizinhos
 2003 -  Sport Paraná
 2004-2007 - Niet gespeeld
 2008 -  Serrano Centro-Sul 
 2009 -  Pato Branco
 2010 -  Alvorada Club
 2011 -  Junior Team
 2012 -  Francisco Beltrão
 2013 -  FC Cascavel
 2014 -  Andraus 
 2015 -  Cascavel CR
 2016 -  União
 2017 -  Independente 
 2018 -  Nacional
 2019 -  Andraus 
 2020 -  Iguaçu
 2021 -   Aruko 
 2022 -  Grêmio Maringá

Eeuwige ranglijst

Vetgedrukt de clubs die in 2022 in de Terceirva Divisão klasse spelen.

Campeonato Paranaense